

Lieu
Kady, un village polonais

Prénom
Kady Adoum-Douass (née en 1980), une journaliste française

Nom
Charlotte Kady (née en 1962), une actrice française